Sullenberger steht für:
 (108496) Sullenberger, Asteroid des Hauptgürtels

Sullenberger ist der Familienname folgender Personen:
 Chesley B. Sullenberger (* 1951), US-amerikanischer Pilot  

Siehe auch:
 Sollberger